Das Herreneinzel (Rollstuhl) der French Open 2021 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger war Alfie Hewett, der seinen Titel verteidigte.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herreneinzel
2021